Liberty Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Baptist Church (Indiana), ID-Nr. 78000058
 Liberty Baptist Church (North Dakota), ID-Nr. 87001789